En architecture, une travée est une ouverture délimitée par deux supports verticaux constituant les points d'appuis principaux ou les pièces maîtresses d'une construction (piliers, colonnes, fermes, etc.).
 En histologie, une travée est un faisceau de fibres formant un réseau. 
 La travée hépatique désigne les cordons de cellules hépatiques qui rayonnent du centre à la périphérie d'un lobule.
 Dans une charpente, la travée est la partie d'un plafond comprise entre deux maîtresses poutres ou entre la muraille et une maîtresse poutre. 
 Dans les travaux publics, la travée est la partie d'un pont comprise entre deux appuis successifs. 
 Dans une bibliothèque, une travée est un ensemble de tablettes superposées, comprises entre deux supports verticaux.
 La travée peut être la zone d'une salle occupée par des rangées de sièges ou de bancs orientés dans la même direction (vers un autel, une scène, une estrade...), l'espace occupé par des rangées de tables, d'établis, d'étagères, etc., ou espace de circulation entre ces rangées; ou bien par métonymie, l'ensemble de personnes qui occupent une travée.